Het toekennen van een hogere waarde aan iets
Revaluatie, officiële verhoging van de wisselkoers (opwaardering van een munteenheid)
De waarde verhogen van:
beltegoed
frankeertegoed
Vervangen door modernere software; zie Upgrade